«Возвращение блудного попугая (второй выпуск)» — второй фильм советского мультипликационного сериала «Возвращение блудного попугая».

Александр Курляндский пытается работать с новым режиссёром, признаваясь в одном из интервью, что Валентин Караваев, по его мнению, «охладел к Кеше». Данная серия получилась лучшей из трёх, о чём свидетельствует премия «Ника» и отзывы критиков (см. ссылки на рецензии в основной статье). Тем не менее, с Александром Давыдовым сценарист спорил и конфликтовал весь съёмочный процесс, и съёмки третьей серии продолжил с В. Караваевым.

Персонажи 
Ключевые персонажи (действующие во всех трёх выпусках мультфильма) прописаны в основной статье «Возвращение блудного попугая».

В выпуске № 2 в сюжетную линию включается новый персонаж: новый хозяин Кеши — модный парень из обеспеченной семьи. Герой намеренно показан типичным представителем «золотой молодёжи» периода перестройки. Он одет по последней моде, живёт в шикарной квартире, но при этом (в противопоставление Вовке) жесток и бездушен.

Сюжет 
Воскресным утром Кеша выгуливает щенка. Вдруг он видит старых друзей — воробьёв и ворону. Привязав собачку к мусорному баку, он пытается привлечь к себе внимание, развлекая собравшихся. Но появление Кота в новых фирменных джинсах оказывает больший фурор, чем его выступление: «Эх вы, серость! Это же бубль-гум!»

Кот хвастает новым плеером. Кеша, полный зависти, возвращается домой и устраивает хозяину сцену. Потом попугай уходит из дома и пытается продать себя за 1000 рублей.

Через некоторое время попугай встречает богатого соседа и уходит жить к нему. Но жизнь оказывается не сладкой. Парень издевается над Кешей, а попугай вынужден прислуживать ему. Не выдержав жестокого к себе обращения, Кеша решает уйти, за что новый хозяин сажает его в клетку. Используя телевизионные приёмы, увиденные при просмотре фильмов, Кеша ночью ломает клетку и взрывает входную дверь своей комнаты. При взрыве его контузит, и он теряет сознание.

Приходит в себя попугай уже в Вовкиной квартире, весь перебинтованный. Мальчик ухаживает за ним, а кот, ворона и воробьи приходят проведать. Кеша рассказывает им о своих похождениях, как всегда, значительно приукрашивая события.

Создатели 
 авторы сценария — Александр Курляндский, Валентин Караваев
 кинорежиссёр — Александр Давыдов
 художник-постановщик — Анатолий Савченко
 кинооператор — Александр Чеховский
 композитор — Александр Раскатов
 звукооператор — Владимир Кутузов
 музыкальное оформление — Ю. Моисеева
 художники-мультипликаторы — Ольга Орлова, Дмитрий Куликов, Галина Золотовская
 ассистент режиссёра — Елена Черёмушкина
 художники — Инна Заруба, Вера Харитонова, Елена Троянова, Владимир Байрамов, Э. Антушева, М. Сиканова
 монтажёр — Елена Белявская
 редактор — Елена Никиткина
 директор съёмочной группы — Р. Соколова

Роли озвучивали 
 Геннадий Хазанов — попугай Кеша
 Наталья Ченчик — Вовка / ворона
 Вячеслав Невинный — кот / «новый хозяин» (голосовые эффекты)

Музыка в мультфильме 
Кроме оригинальной музыки А. Раскатова, в мультфильме звучат мелодии популярных песен:

 «С добрым утром!» (муз. Оскара Фельцмана)
 «Вернисаж» (муз. Раймонда Паулса, исполнители Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле (1986))
 «You’re My Heart, You’re My Soul» (группа Modern Talking)
 «Koncerts» (группа , муз. )
 «The Man Machine» (группа Kraftwerk)

Как и в предыдущем мультфильме, Кеша также пародирует следующие песни:
 «Крыша дома твоего» (Юрий Антонов)
 «Без меня…» (муз. Раймонда Паулса)
 «Паромщик» (муз. Игоря Николаева)
 «Пусть всегда будет солнце» (муз. Аркадия Островского)

Один из фильмов, которые Кеша смотрит в квартире своего нового хозяина — французская криминальная кинокомедия «Укол зонтиком» (1980).

Награды и премии 
Премия «Ника» за лучший мультипликационный фильм 1987 года.

См. также 

 Возвращение блудного попугая.
 Возвращение блудного попугая (третий выпуск).

Примечания

Ссылки 
 
 www.bcdb.com
 www.nashfilm.ru

Рисованные мультфильмы СССР 1987 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы на русском языке
Мультфильмы Александра Давыдова
Мультфильмы по сценариям Александра Курляндского
в2